Мартиникский цветной трупиал () — вид воробьиных птиц из семейства трупиаловых.

Распространение 
Эндемик острова Мартиника (регион и заморский департамент Франции).

Описание 
Длина тела до 18—21 см. Оперение этих птиц преимущественно чёрное, но живот красно-оранжевый. Самцы немного ярче самок. Поют ли самки, в настоящее время пытаются выяснить учёные.

Биология 
Питаются фруктами, ягодами и различными насекомыми.

Охранный статус и угрозы 
МСОП присвоил виду охранный статус VU, его защищает местное законодательство. Обезлесивание привело к тому, что на острове закрепились птицы вида Molothrus bonariensis (гнездовой паразит). Также увеличилась численность местного вида, Quiscalus lugubris, хищника и главного врага Icterus bonana.

Примечания 

Цветные трупиалы
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Северной Америки
Эндемики Мартиники